La trota (Quintetto per pianoforte e archi in la maggiore) – composizione musicale di Franz Schubert
 La trota (Die Forelle) – composizione musicale di Franz Schubert
 La Truite (t.l. La trota) – film del 1982 diretto da Joseph Losey

Pagine correlate 
Trota (disambigua)